Pepe Monje (1967) – attore argentino
 Leonardo Monje (1981) – ex calciatore cileno
 Vicente Monje (1981) – calciatore argentino